

Biografia 
Economista aziendale e docente universitario è uno dei massimi esperti italiani di energia e ambiente, con una profonda esperienza di strategia e finanza nei settori ambientale, energetico, delle public utilities e delle infrastrutture.

Direttore scientifico dell’Irex, il principale think tank in Italia sulle Energie rinnovabili e l’efficienza energetica, direttore di WAS – Waste Strategy, centro di ricerca sull’industria del waste management e del riciclo e di Top Utility, osservatorio sul settore delle public utility.

Ideatore dei primi studi sulle carenze di infrastrutture in Italia, ha coniato il termine "Costi del Non Fare", ormai diventato di uso comune e che ha dato vita a numerosi filoni di studio sugli impatti delle carenze infrastrutturali italiane. Ha fondato e coordinato l'Osservatorio sulle Alleanze e le Strategie delle utilities Europee.

È uno dei maggiori esperti italiani nei temi economici, gestionali e finanziari inerenti l'ambiente, autore di studi e ricerche in materia di strategie e politiche ambientali, waste management (gestione rifiuti) e recycling (riciclo), strumenti di analisi e valutazione. È stato uno dei primi in Italia ad occuparsi di contabilità e rapporti ambientali, analisi costi-benefici e valutazioni di passività ambientali.

Ricercatore presso l’Università Bocconi, prima all’Istituto Borsa Valori e poi a Space Bocconi, fin dalla sua costituzione nel 1990, in joint venture con la Northeastern University di Boston, avvia l’insegnamento di “Ecologia e Sicurezza nelle Imprese Industriali”, primo corso universitario in Italia in tema di gestione ambientale.

Successivamente è docente in numerosi corsi universitari e master, tra i quali: “Economia e Gestione delle Utilities”, “Gestione dei servizi a rete e marketing dei servizi”, “Contabilità e valutazione ambientale” nel Master in Economia e Gestione dei Servizi Ambientali e del corso di “Profili tecnologici e di mercato dei servizi ambientali” nel Master in Economia e Gestione dei Servizi di Pubblica Utilità presso l’Università Bocconi.

Membro del Renewable Industry Advisory Network dell'IEA, Agenzia Internazionale dell'Energia di Parigi, contributor di REN21 sulle energie rinnovabili dell'UNEP, membro dell'Associazione Italiana degli Economisti dell'Energia, dell'International Association for Energy Economics, della Shared Value Initiative e referee della rivista internazionale Waste Management.

È autore di studi e pubblicazioni in tema di gestione e finanza delle aziende industriali, di economia e strategie nei settori ambientali, dell'energia, delle utilities e delle infrastrutture. Tra queste:

“La rivoluzione energetica”, in Future energy, future green, Mondadori, 2017; “L’acqua sempre più strategica. Il ruolo delle utility in Italia”, in Future energy, future green, Mondadori, 2017; “Rinnovabili in Borsa. Mercati deboli, l’indice IREX segna -4%”, E-gazette, 12 luglio 2017. “Top utility 2017, la sfida tra le aziende è sull’innovazione”, Servizi a rete, marzo-aprile 2017. “La partecipazione delle energie rinnovabili ai servizi di rete: fattibilità e potenzialità”, Servizi di rete, 30 giugno 2016. “Ecco come cambierà tutta l’industria energetica”, L’Unità, 23 aprile 2016. “La distribuzione tra innovazione e poca concorrenza”, Il Sole 24 Ore, 3 dicembre 2015.  “Chi vuole spegnere la luce verde”, l’Espresso, 3 settembre 2015. “L’elettrone al bivio”, Qualenergia, 31 luglio 2015. “Le rinnovabili cambiano il modello di business”, Il Sole 24 Ore, 28 maggio 2015.  “Dove vanno le public utility italiane?”, Servizi a rete, marzo 2015. “Le performance economiche delle utility”, Formiche, 8 febbraio 2015. “Il caro-energia e gli interventi improvvisati della politica. Serve una vera strategia”, Quale energia, 30 giugno 2014.  “Il riciclo degli imballaggi vale quasi 10 miliardi”, Il Sole 24 Ore, 3 giugno 2014. “Dove va l’industria globale delle energie rinnovabili?”, Quale Energia, 23 aprile 2014. “Storage, il futuro passa da R&S e scelte politiche”, Il Sole 24 ore, 4 marzo 2014. “Il riciclo, un potenziale ancora da sfruttare per l’economia italiana”, L’Ambiente, 3 febbraio 2014.  “Il trattamento di imballaggi ha evitato 117 discariche”. Il Sole 24 Ore, 5 novembre 2013. “I titoli dell’energia perdono terreno”, Il Sole 24 Ore, 30 aprile 2013.  “Il nuovo governo e le sfide dell’energia”, Quaelenergia, 22 marzo 2013.  “La gestione dei servizi idrici locali”, Servizi a rete, 4 ottobre 2012.  “Investimenti, competitività e ricadute delle rinnovabili italiane”, L’Ambiente, 31 agosto 2012. “Per l’Italia il paradosso biodiesel”, Il Sole 24 Ore, novembre 2011.  “I benefici di una efficace gestione dell’acqua per l’Italia”, Economia dei Servizi, Il Mulino, agosto 2011. “L’acqua come fattore chiave per lo sviluppo e l’ambiente”, Servizi e società, luglio 2011. “Economia rinnovabile: energia per la crescita”, Italiani Europei, settembre 2010. “Quanto costa il deficit di infrastrutture”. L’Impresa, settembre 2009.  “Green economy al verde?”, il Mondo, Milano maggio 2009. “Prezzi di mercato e fondamentali d’impresa, una vecchia questione in un nuovo contesto? Il comparto energetico e le fonti rinnovabili”, Journal of Investor Relations, Maggioli Editore, 2009. “I costi del non fare. Una sfida per il Paese”, Autostrade, giugno 2008.  “I benefici dell’innovazione nelle reti utilities”, Eidos, Milano, 2008. La gestione ambientale. La variabile ecologica nell'economia delle azienda industriali, Egea, Milano, 1994.
Strategia e gestione ambientale, in Health, safety & environment. Indirizzi strategici e problematiche operative, AA.VV., Milano, Egea, 1998.
I modelli di sviluppo e aggregazione, in Alleanze e aggregazioni nelle utility, AA.VV, Egea, Milano, 2003.
Il management di alleanze e aggregazioni: modalità di costruzione e impatti sulla gestione, in “Alleanze e aggregazioni nelle utility”, AA.VV.,  Egea, Milano, 2003.
Il settore idrico italiano. Strategie e modelli di business, Franco Angeli editore, Milano, 2004.
Il consolidamento del mercato europeo delle utilities e le strategie competitive in Italia, Management delle utilities, 2006, Maggioli Editore.
Le utilities italiane ed europee, tra consolidamento e internazionalizzazione, Servizi e Società, Milano, marzo 2007.

Note 

Professori dell'Università commerciale Luigi Bocconi
Studenti dell'Università commerciale Luigi Bocconi